

Miejscowości w Polsce 
 Prostynia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce 
 Prostynia – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Prostynia – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

Inne 
 Prostynia – kanał w woj. zachodniopomorskim, dopływ Drawy
 Prostynia – w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Prostynia – stacja kolejowa w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Prostyń